Я́сельный переу́лок:
 Ясельный переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Ясельный переулок — переулок в Челябинске